Puchar Rumunii w Rugby Union Mężczyzn 2016 – siedemdziesiąta edycja Cupa României w rugby union. Zarządzane przez Federațiă Română de Rugby zawody odbywały się w dniach 19 marca–21 maja 2016 roku. Obrońcą tytułu był zespół RCM Timișoara.

Baraż pomiędzy zwycięzcami obu grup drugiego poziomu został rozegrany na neutralnym boisku, a po zaciętym pojedynku górą z niego wyszli zawodnicy z Buzău. Zrezygnowali oni jednak z przystąpienia do meczu ćwierćfinałowego z uwagi na liczbę kontuzji, w pozostałych spotkaniach tej fazy górą były zespoły wyżej rozstawione. Stołeczne zespoły odpadły w półfinałach, a trzeci tytuł z rzędu zdobyli zawodnicy RCM Timișoara. Najlepszym graczem finałowego pojedynku został wybrany Valentin Calafeteanu.

Transmisje przeprowadzane były z przynajmniej dwóch spotkań w każdej kolejce fazy grupowej oraz ze wszystkich meczów fazy pucharowej.

System rozgrywek 
Siedemdziesiąta edycja Pucharu Rumunii odbyła się ponownie według zmienionego formatu, a wziąć w nich miały udział wszystkie drużyny uczestniczące w organizowanych przez Federațiă Română de Rugby centralnych rozgrywkach SuperLigi i Divizia Naţională. Siedem zespołów Superligi walczyło systemem kołowym o rozstawienie przed fazą pucharową, natomiast osiem drużyn z niższego poziomu rozgrywek rywalizowało systemem ligowym w ramach dwóch czterozespołowych grup, a ich zwycięzcy spotykali się w meczu barażowym o awans do ćwierćfinału. Wcześniejsze plany zakładały organizację zawodów w dwunastozespołowej obsadzie – kluby w pierwszej fazie podzielone na dwie sześciozespołowe grupy rywalizować miały o awans do trzyrundowej fazy pucharowej.

Losowanie par ćwierćfinałowych odbyło się 29 kwietnia 2016 roku, zaś w kolejnym tygodniu ustalono, iż finał odbędzie się w mieście obrońców tytułu na Stadionul Dan Păltinișanu.

Faza grupowa

Grupa I

Grupa II Albastra

Grupa II Rosie

Baraż o ćwierćfinał

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Rozgrywki pucharowe rugby union w Rumunii
2016 w rugby union
2016 w Rumunii